|-
| 161001 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161002 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161003 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161004 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161005 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161006 - || || 10 de març de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 161007 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161008 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161009 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161010 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161011 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161012 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161013 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161014 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161015 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161016 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161017 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161018 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161019 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161020 - || || 5 de març de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 161021 - || || 10 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 161022 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161023 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161024 - || || 23 de març de 2002 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 161025 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161026 - || || 21 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161027 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161028 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161029 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161030 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161031 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161032 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161033 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161034 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161035 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161036 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161037 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161038 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161039 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161040 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161041 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161042 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161043 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161044 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161045 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161046 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161047 - || || 3 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161048 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161049 - || || 8 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 161050 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161051 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161052 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161053 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161054 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161055 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161056 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161057 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161058 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161059 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161060 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161061 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161062 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161063 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161064 - || || 11 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161065 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161066 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161067 - || || 29 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161068 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161069 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161070 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161071 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161072 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161073 - || || 12 de juny de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 161074 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161075 - || || 6 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161076 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161077 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161078 - || || 10 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161079 - || || 14 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161080 - || || 19 de juny de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 161081 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161082 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161083 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161084 - || || 2 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161085 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161086 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161087 - || || 19 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161088 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161089 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161090 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161091 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161092 - || || 29 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161093 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161094 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161095 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161096 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161097 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161098 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161099 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161100 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

1